Bianca Marcovici 'ביאנקה מרקוביץ (născută Grimberg, גרימברג n. 22 iunie 1952, Iași) este o poetă, scriitoare israeliană de limbă română, violonistă și de profesie ingineră în domeniul civile și industriale.

Date biografice

Bianca Grimberg Marcovici  ('ביאנקה גרימברג מרקוביץ) a absolvit "Universitatea populară"  de
5 ani și Liceul de muzică "Octav Băncilă" (de 8 ani), din Iași, secția vioară.  De asemenea Liceul Dimitrie Cantemir, Iași, 1971. De asemenea ea este absolventă a “Facultății de Construcții Civile și Industriale” a  Institutului Politehnic din Iași (1976). 

S-a căsătorit la Iași cu ing. Delu Marcovici, originar din Dorohoi. Fiind evreică, în anul 1991 a emigrat în Israel împreună cu toată familia. 

În perioada 1984-1987 a fost membră a Orchestrei Comunităților evreiești  din București și Iași, efectuând turnee în Israel, Elveția și Statele Unite ale Americii .
În perioada 1990 - 1991 a lucrat timp de un an ca redactor pentru cărți tehnice la Editura “Omnia” din  Iași. A fost vicepreședinta  "Asociației de prietenie România-Israel"-Filiala Iași, alături de violonistul Bujor Prelipceanu, care îndeplinea funcția de președinte.      

A lucrat ca ingineră  proiectant constructor în cadrul "Societatea de Electricitate" din Haifa și de asemenea înainte de 1991 la Trustul de Construcții Industriale-Iași în perioada 1976-1991.      

Locuiește în Haifa (חיפה) și este cetățean israelian la fel și român. Are 2 fete  căsătorite și 8 nepoți ( Zinette Ezra, זינט עזרה din Kfar Saba și  Noemi Raz, נעמי רז din Rosh Hanikra.      

În prezent este pensionară de la data de 1/07/2014, ca ingineră, גם סופרת la fel și soțul ei, ing. Delu Marcovici /דלו מרקוביץ.

Este și pensionară al U.S. Filiala-Iași din România ca scriitoare și poetă (סופרת) din anul 2013.       

A devenit Vicepreședinte ca scriitoare, aleasă prin vot secret în cadrul  A.S.I.L.R. din Israel ישראל, 2016. A demisionat pe data de 25/10/2016. Președinte poetul Șaul Carmel      

Bianca Marcovici a  debutat în poezie cu numele real în anul 1981, după ocolaborare sub pseudonimul Blanca, la rubrica "Diligența Poștală" a poetului Emil Brumaru, în  Cronica, Iași, redactor șef N. Țăranu  și, în același an în Revista Convorbiri literare, debutată de scriitorul, redactor șef Corneliu Sturzu.

Ea a fost activă  la  Cenaclul "Junimea" din  Iași între anii 1981-1991, ( sub conducerea scriitorilor Daniel Dumitriu, Lucian Vasiliu). De asemenea a participat la începutul activitații ei literare la Cenaclul "În numele poetului" condus de poetul Cezar Ivănescu (un grupaj de poezii i-a apărut atunci în revista "Luceafărul").

Bianca Marcovici este   membră  din anul 1990 a Uniunii Scriitorilor din  România - Fliala Iași, (recomandările sunt scrise de criticii Ioan Holban, Virgil Cuțitaru) precum și membră a "Asociațiilor Scriitorilor Israelieni de Limbă Română" din anul 1991. (președinte Șhaul Carmel, Sebastian Costin, Dan David) Din anul 1991 a devenit și membră a Societății “Junimea” din orașul natal, Iași. A făcut parte din delegația Scriitorilor israelieni de limbă română la “Întâlnirile scriitorilor de pretutindeni” de la Neptun, Constanța, invitată de două ori , în anii 1996 și 1999. A participat la emisiuni de televiziune și lansări de carte în cadrul colocviului.

Poeta a colaborat la reviste literare din România, Israel, Germania, precum și Euphorion-Sibiu, Bucovina Literară, Poezia-Iași, Destine literare-Canada, Jurnal israelian, Radio Metafora, Canada, Express cultural-Iași, Contact internațional și reviste on line pe internet.

În anul 2001 a fost aleasă în Conducerea Asociației scriitorilor israelieni de limbă română, dar a fost nevoită să se retragă dupa 8 luni din motive de navete la Tel-Aviv.

Poeme ale ei au fost traduse în limba ebraică în antologii comune cu alți autori, de către Andrei Fischof, Tomi Sigler de asemenea i-a apărut o plachetă de versuri în limba engleză, "18 poeme", în traducerea Luizei Carol, în limba germană în traducerea lui Radu Bărbulescu, iar în limba franceză în cea a lui George Astaloș și Nicole Pottier.
Pentru traducerea în limba franceză se pot reține versurile următoare: „[...] les paroles justes/ de chacune des langues/ qui les comprendra/ et nous les rendra sur terre”.

Prezentă la Tg. de Carte internațional, Ierusalim, 10 februarie 2015 cu lansarea de carte "Rebela din Haifa", Editura G. A. Israel (Saga) redactor Adrian Grauenfels

Invitată la I.C.R. TEL-AVIV de către director adj. Cleopatra Lorințiu pentru lansările de carte "Romanul vieții mele", editura Saga, Israel și "Curcubeu peste Haifa" editura Junimea (prezentate de Yoni Tuvia și Lucian Vasiliu), 21/12/21

Opere
Debut. 5 poeți 
EDITURA JUNIMEA)

1. "Marii Anonimi" 1985, (culegerea de poezie editată prin concurs: apărut în “Invocații”) Editura "Junimea" Iași.
2. “Ochiul Cuvântului", 1987, Editura "Litera", București.
3. "Dincolo de Paradis", 1989, "Editura Litera", București.
4. “Revolta Sângelui”, 1992, "Minimum", Tel-Aviv.
5. “Revolta Sângelui”, 1993, Editura "Cronica", Iași.
6. “Intermezzo”, 1992, "Menora", Rehovot.(caiet)
7. “Casa din Noi”, 1993, Haifa.(caiet)
8. Dincoace de Paradis, 1994, Haifa.
9. Schițe pe Portativ (proză scurtă) 1995, Haifa.(caiet)
10. “Magia Pietrei”, 1995, Petah-Tikva.(caiet)
11. “18 Poems”, plachetă de versuri în engleză în traducerea Luizei Carol, Petah -Tikva, 1996. (caiet)
12. "Țara Extremelor / Land der Extreme", ediție bilingvă, împreună cu Radu Bărbulescu, München, 1997 (carte în care a fost premiat traducătorul cu premiul "Haim Ianculovici”, la Haifa, 1998).
13. "Mămăligă și Caviar", Haifa, 1998. caiet literar
14. “Amprente", Editura “Papyrus”, Tel-Aviv, 1999.
15. "Amprente" editură “Clusium”, Cluj-Napoca, 1999, ediția a-II adăugită (cartea a fost expusă și prezentată de criticul și poetul Valentin Tașcu la Tg. de Carte de la Ierusalim, iunie, 1999).
16. “Haifa zidurilor de sprijin“ editura “Cronica”, 2000, Iași.
17. “Puterea cuvintelor”, editura “Minimum”, Tel-Aviv, 2001. (Oscarul Românesc la Tel Aviv pentru cea mai bună carte, 2.2.2002)
18. “Întoarcerea cuvintelor”, editura “Cronica”, reeditare a plachetei "Puterea cuvintelor"- 2001-Iași (Lansarea de carte a fost televizată, și a avut loc la Neptun și a fost prezentată de poetul Valeriu Stancu).
19. “Cireșe amare”, ediție care cuprinde și poeme în limba germană și engleză, editor și traducător din germană Radu Bărbulescu, München, 2002.
20. "Aburi de femeie", Editura "Haifa", 2004
21. Poezii alese, "puțin blond cu mult farmec", editura Hasefer, București, 2004, prefață  de criticul Paul Cernat (204 pagini, 20 de ani de poezie, ediție de lux)
22."Lumini diafane", Editura "Haifa", 13 ianuarie, ediție bilingvă, traducere în limba franceză, Nicole Pottier,
(A primit pentru carte  premiul  B. Fundoianu  al A.S.I.L.R, Israel, 2006)
23."Impactul virtualului", Israel, Editura" Haifa", 2007
24."Espresso dublu la Ierusalim", Editura" Haifa", 2008, ediție bilingvă. traducere în ebraică, Tomy Sigler
25." Muntele meu, Carmel", Colecția "Revista Familiei", Israel, 1 ianuarie 2011 
26. "Poeme de pe cele două maluri ale sufletului"- Opera Omnia, Editura Typo-MOLDOVA, 2011, proiect susținut de Universitatea "PETRE ANDREI" din Iași, 235 pagini:
27. Arta nudului poetic, Editura FAMILIEI, ISRAEL, IUNIE, 2013]
 28.Rebela din Haifa, Editura G.A. ISRAEL.( Proză) Carte lansată la Tg. de carte Ierusalim, 2015
 29.Peste șapte coline (Iași-Haifa), Editura "Junimea", mai 2015, a fost lansată la București, Târgul de carte, 2015.
 http://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/973-37-1827-7/Bianca-Marcovici__Peste-sapte-coline.html   
 30. "Espresso dublu la Haifa", ediție bilingvă, traducere în ebraică  Tomy Sigler,
editura " Revista Familiei", Israel 

31.  "Curcubeu peste Haifa" (manuscris de poeme Dada), editura "Junimea", Iași , 2020, (lansare de carte la Colocviile Scriptor, 15.02.2020) 

recenzii:  criticii Răzvan Voncu, dr.Paul Leibovici, dr.Lucian-Zeev Herșcovici, prof.Gabi Moscovici, Marha Eșeanu 

32. "Romanul vieții mele", proză și poezie, carte eBook și tipărită, Israel, Editura Saga,Israel prefață Adrian Grauenfels, 2021 prezentată la I.C.R.-Tel Aviv 

 A primit Titlul de "Ambasador  al poeziei", Iași 31 mai 2015, U.S.Iași
 Demisie neprimită din   cadrul A.S.I.L.R.  5/09/2020

A mai apărut în antologii colective:  
- Culegerea "Menora", Petah-Tikva, "Ramuri de măslin";
- "Iarna Verde", antologie în limba ebraică de Andrei Fișchof, Israel, 1997;
- “Determination 2”, editată de Norman Simens, New Zealand, 1998;
- Antologia "Arborele memoriei" și "Poezia pădurii" în îngrijirea poetului Radu Cârneci, ediție bilingvă, România, 1998, 1999 Editura "Orion" București;
- "Trei poeți din Israel", ediție bilingvă, colecția DL-Lyrikanthologien, în limba germană,traducere de poetul Radu Bărbulescu, München, 1999 (cartea a fost expusă la Târgul de Carte Leipzig, martie, 1999);
- "Metafore românești din Israel", Editura" Cronica", 1998 și 2000, sub îngrijirea poetului Valeriu Stancu "Scriitori din țara sfântă" antologie de critică de Ion Cristofor, editura "Cluj-Star", 2000;
 Spectre Lyrique, Anthologie de poésie roumaine contemporaine (volumul 1 și 2) de George Astaloș, Editura «Europa», Craiova, 1999 
 Héritage lyrique : sélection anthologique de la poésie israélienne d'expression roumaine,de George Astaloș, București, Société Roumaine de Radiodifusion, Éditions "Casa Radio", 2002 (în limba franceză), p. 196-202.
 Este prezentă în Antologia "Șalom Haverim!”(Pace, prieteni!) de poetul Radu Bărbulescu, 2004, München-26 de pagini, poezie israeliană.

A apărut în antologia colectivă "Ultimul val, prima generație", site-ul  poezie.ro , carte editată de "Muzeul Literaturii Române" , 2005, București.

A apărut în antologia colectivă de poezie, "55 de poeți contemporani", editura ARHIP  ART, Sibiu, 2010
coordonată de poeta Valentina Becart.

Prezentă în" Marea Enciclopedie Română", editura "Geneze"- litera M, "Fundația Realitatea Românească", I.V.Poenaru, 2009

Este prezentă în Colecția "Izvoare", Tel-Aviv 1992-2022, 
Revista “Argo”, Bonn.
Revista "Archenoah" -  tradusă în limba germană, "Observator ", "Alternanțe" (Germania)

Jurnalistă la la Revista “Minimum” (Al. Mirodan) perioada 2002 

*Este prezentă în antologia de poezie " Abisale trăiri (poezii, poeți contemporani pag.25-36) editura Pim, Iași, 2018 ISBN 978-606-13-4280-8 (Coordonator Valentina Becart)

*POETICAL BRIGES- PODURI LIRICE -TRANSLATED AND EDITED BY VALENTINA TECLICI, ED.PIM, IAȘI, NEW ZEELAND, Ediție bilingvă română-engleză , antologie  colectivă

( poeți din două culturi). ISBN 978-0-473-45101-1

Jurnalistă cu rubrică permanentă  "Paralele " la Gazeta Românească, Israel, 2014 - 2020
 -Publică   în revistele “Galatea, Balada, Argos, Agora (Dan Iancu), Respiro, Poezia "(unele din ele online).Semnal, Confluențe literare( fondator George Roca, Australia) Gândacul de Colorado USA, Miorița-USA-Canada, Alternanțe-Munchen , Prietenia-Iași( editor Martha Eșeanu), Vatra Veche( N. Băciuț), Expres cultural(Nicolae Panaite, Iași-2022, ianuarie, Contact Internațional(Liviu Pendefunda)

Premii și diplome în România și Israel

 Premiul “Tudor Arghezi” - Premiul II, Craiova, 1988; 
 Premiul III "Romulus Guga", Tg. Mureș, pentru cartea “Ochiul Cuvântului”, 1988;
 Premiul “Mihai Eminescu”; premiul III, Arad, 1989;
 Premiul "Sara și Haim Ianculovici", Haifa, 1992,
 Diploma de onoare "Arcadia", Tel Aviv 1993 (Asociația scriitorilor) pentru cartea” Revolta sângelui”; 
 Premiul III, COLUMNA NEWS secțiunea poezie,1966 Heidelberg
 Premiul "Irina Gorun", Tel Aviv, 1997 (A. Culturală. Mondială. E. O. R);
 Premiul "Sara și Haim Ianculovici" pentru traducerea în limba germană a plachetei “Țara extremelor / Land der Extreme" de către traducătorul poet, Radu Bărbulescu;
 Premiul "N. Palty-A.C.M.E.O.R., Tel Aviv, 1999 (pentru întreaga activitate literară și volumul “Amprente” );
 "Diploma of Honor "
 The 3 rd Word Congress of poets for Poetry Research and Recitation 2001 ,Iași ,România, July 21-24, 2001,
 cetățean de onoare a orașului Iași, diplomă semnată de primarul orașului.
 Premiul  B. Fundoianu, 2006 decernat de A.S.I.L.R. Israel, decernat pentru întreaga activitate literară.
 Premiul Revistei "Maximum, Israel, Ilarie Voronca" pentru cartea "Arta nudului poetic", 2014
 Alte premii: Sâmbătă 2 februarie 2002 cu prilejul premierei de gală a revistei "Boema Boema" a avut loc festivitatea de înmânare a "Oscarului Românesc": scriitoarea Bianca Marcovici a primit diploma pentru cartea anului: "Puterea Cuvintelor", editura "Minimum", 2001, Tel Aviv.
 Premiul pentru cartea anului "Muntele meu Carmel" oferit de Asociația culturală de prietenie, Israel- România, Tel Aviv, 2011
 Societatea Literară "Tibicus" din Iugoslavia-Uzidin a premiat-o pe poeta Bianca Marcovici cu premiul "1" pentru poezie, la Concursul “Internațional de poezie” ce s-a desfășurat cu ocazia Festivalului Internațional de poezie, ediția VIII-a, Uzidin, 2001 (premiul i-a fost oferit în urma unui concurs sub motto și nu propunere prin asociații).
 În urma unui concurs pentru poezie: poeta Bianca Marcovici a primit unul din premiile ce au fost acordate în cadrul "Festivalului internațional de creație literară" organizat de Centrul Cultural "Lucian Blaga" din Sebeș Alba . Distincțiile au fost oferite într-o ședință festivă la 14 mai 2001. Poetei i s-a decernat premiul acordat de revista "Târnave", revista
 ' Uniunii Scriitorilor din România, pentru ciclul de poezii "Puterea Cuvintelor" (din volumul cu același titlu)
 Premiul pentru cartea" Muntele meu, Carmel" al "Centrului Cultural Israel-România"   premiul Revistei "Maximum"-Tel Aviv
 Premiul  pentru poezie "Șaul Carmel" al Editurii Familia, Israel, martie, 2016
 A primit Titlul de "Ambasador cultural al poeziei, "Iași 1 iunie 2015  înmânat de Mihai Chirica, primar interimar și   Cassian Maria Spiridon, președintele  U.S. Filiala Iași
 Premiul pentru poezie al Asociației scriitorilor israelieni de expresie română pentru cartea "Expresso dublu la Haifa", 16.06.2016 
 Premiul Revistei "Maximum",  "Ilarie Voronca",  1.11.2016
Premiul Revistei "Maximum și al Centrului Cultural Israeliano-Român pentru poezie, 25 ianuarie 2019"
Premiul "Opera Omnia" al A.S.I.L.R.  17.04.2019 și Medalia de Cavaler 
Diploma de excelență "Cartea anului, 2019" în domeniul poeziei oferit de" Centrul Cultural ISRAEL-ROMÂNIA", IERUSALIM
Premiul " Benjamin Fundoianu " pentru poezie al Revistei Maximum Tel-Aviv, 2020,"OPERA OMNIA" și, pentru placheta de versuri " Curcubeu peste Haifa", editura "Junimea', 2020

Antologii

 Antologiile de proză și poezie al Revistei "Singur", coordonator de lucrare  Ștefan Doru Dăncuș, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010
 Antologia de poezie alcătuită de Valentina Be (- saucart, Sibiu, 2010
 Trei poeți din Israel /Drei Dichter aus Israel, 2000, de Luiza Carol, Bianca Marcovici, Ion Știubea, editura Bărbulescu, Radu-Florian, broșură 44 pagini 5, ISBN 3930672456 ISBN 9783930672455-
 "Shalom haverim'!(prieteni) din ivrit "Pace prieteni'! Poezie contemporană din Israel, /Friede, meine Freunde! Gegenwärtige Dic"htung aus Israel, 2004, de Hedwig Brenner, Șaul Carmel, Luiza Carol, Andrei Fischof, Solo Har Herescu,  Tania Lovinescu, Bianca  Marcovici, Noemi Pavel, Yehondav Perlman, Anita Rivin, Roy Runds, Deborah Sasson, Ion Știubea-Yoni Tuvia, Editura Bărbulescu, R F, carte de buzunar, 268 pagini (ISBN 3930672871 ISBN 9783930672875)
 Poeme alese, ediție de lux
 Puțin blond cu mult farmec, Editura Hasefer, București, noiembrie, 2004 prefațată de criticul Paul Cernat, antologie de autor apărută în România.  Prezentarea cărții la TVI  preluată  de la TVR Cultural, semnal făcut de scriitorul Ion Bogdan Lefter. Lunetistul (poetul Marian Drăghici) în "Ziua Literară" a semnalat-o publicând și un grupaj de poeme din carte, Emanuela Ilie și Ioana Coșereanu au recenzat antologia în revistele "Poezia" și respectiv, "Dacia Literară" din Iași. Alte recenzii au apărut în Israel semnate de criticii AL. Mirodan,   Carol Isac, Liviu Moscovici, Biti Caragiale, Lucian Zeev Herșcovici-Ierusalim, Rodica Grindea-Hulon precum și, Boris Marian la "Realitatea Evreiască", București.  Recenzie semnată de criticul dr. J. Eugen Campus pentru "Aburi de femeie", octombrie, 2005, și "Cireșe amare sub katiușe", martie, 2007 în revista israeliană "Minimum",  Tel -Aviv
Prezentă în antologia "Viscolesc zăpezile albastre" -50 de poeți evrei născuți în România-, editura "TIPO Moldova" , mai 2016"
Prezentă în antologia colectivă scriitorilor israelieni de expresie română, Izvoare, 2020, editura "Familia", Israel
Prezentă în antologia colectivă (pag.200-211)" Un deceniu de scris românesc în Israel", editura Saga,Israel, aprilie 2021

Colaborări
"România Literară, Cronica, Convorbiri Literare, Contemporanul, Poezia, Galatea-Germania, Observator- Munchen (perioadă permanent, prezentă în caseta revistei, Radu Bărbulescu), Luceafărul-București, Argos, Agora (Dan Iancu) Ultima oră-Israel, Orient Expres-Israel, Viața Noastră-Israel, Minimum-Israel, Contrapunct, Vatra veche, Viața Românească, Respiro On line, Poezia-Iași, Plumb-Bacau, Revista mea, Tribuna -Cluj, Tribuna Magazin-Israel, Facla, Poesis-Satu-Mare, Feed Back-Iași, Amurgul sentimental-București, Tribuna Haifa-Israel" , Revista Familiei-Israel, Gazeta Românească-Israel, Cronica Veche, Dacia Literară, Vatra Veche și altele...reviste din Germania, România, Israel"

Colaborează la situl lui Ștefan N. Maier:
http://www.romanialibera.com  ACUM - Revista Agora-ON-line  (Dan Iancu)unde a colaborat, lună de lună timp de 3 ani. Ultima apariție, luna august, 2006!(LITERNET)

Este invitată la "Zilele Convorbirilor Literare", 22-24 aprilie unde citește din cărți precum și un grupaj inedit la Cenaclu U.S. Primește diploma și premiu "Magna Cum Amiciție" 
(red. șef Cassian Maria Spiridon) după maratonul de poezie desfășurat în prezența unui numeros public la Atheneul Tătărași, Iași, aprilie 2005. Participă la emisiunea "Viața Cetății", TVR Iași.

Apare în revistele On line în traducere în limba franceză Literra.eu.

Este prezentă în dicționarul Muzeului Național România On line!
ultima recenzie: Paul Scheveger, cronică de lectură, "lumini diafane", Editura Haifa, Israel, pag. 20, Viața noastră, Tel Aviv, nr. 16 802, 23 iunie 2006

Cartea "lumini diafane" este prezentată la TVRI la emisiunea "Scrieți-ne, noi vă răspundem", 26 august.

Poeta primește premiul "B. Fundoianu" (Benjamin Fundoianu-Fondane) pentru întreaga activitate poetică, premiul Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, Tel Aviv, 4 decembrie 2006

"Cireșe amare sub Katiușe", editura Haifa este comentată de către criticul Carol Isac în cotidianul: Ultima oră, Tel Aviv urmată de o semnalizare a volumului, citind din cotidian la TVRI la emisiunea "cuvântul care unește", decembrie, 2006

extrase și în Realitatea Evreiască, 30 aprilie 2007 semnal semnat de poetul Boris Marian.
Lumini diafane : [versuri] / Bianca Marcovici. - Marcovici, Bianca. - [Israel] : Editura "Haifa", 2006. - 108 p. ; 17 cm COTA: I158729

Cireșe amare : poeme / Bianca Marcovici. - Marcovici, Bianca. - München : Editura Radu Bărbulescu, 2002. - 119 p. ; 20 cm. - 3-930672-79-0 COTA: II315575

Puțin blond cu mult farmec : poeme alese / Bianca Marcovici ; pref. de Paul Cernat. - Marcovici, Bianca. - București : Hasefer, 2004. - 204 p. ; 21 cm. - 973-630-055-2  COTA: II315576

-Dincolo De Paradis de Bianca Marcovici, ISBN 973-43-0022-9 / 9734300229, Editura Literară, România

Cireșe amare sub katiușe : (poeme și proză, jurnale) / Bianca Marcovici. - Marcovici, Bianca. - Haifa : Editura Haifa, 2006. - 99 p. ; 21 cm. - Conține bibliografie COTA: II317199

la Biblioteca Centrală Universitară București: Bianca MARCOVICI, Țara extremelor / Land der Extreme, Poeme, München 1997, ISBN 3-930672-17-0 
 
revista Vatra, nr 4-5, 2007, Vatra veche (redactor șef Nicolae Băciuț)

- blog construit de poetă care cuprinde și scriitori israelieni diverși și invitați: http://wxwx.wordpress.com

-Colaboratoare permanentă la Revista "Cronica veche" din Iași și  Revista "Familia", Israel.(2020)

-Deține rubrica de jurnalistică  "Paralele" din  "Gazeta Românească" din Israel,( 2015 - septembrie, 2020) 

-Este prezentă în Colecția "Izvoare" ca redactor de ediție și sponsor, 2015 și cu grupaje până în anul 2020 și în broșurile internaționale editate de A.S.I.L.R.

-Scriitori evrei în cultura română, autor, criticul Răzvan Voncu, editura HaSefer, București, 2020 ( pagini critice referitor la poeta Bianca Marcovici, 147-152)

-A fost corespondent la Ziarul "24 de ore" în timpul războiului din Golf, 1990

-Climate literare, Contact Internațional (grupaj ivrit -român)

- http://www.revista-alternante.de/html/bianca_marcovici.html 

http://www.poezie.ro/index.php/author/0008623/bianca_marcovici

-Colaboratoare permanentă la Jurnalul Israelian, Tel Aviv, 2020-2021, editura Saga  

-Citește poezie din cartea  Curcubeu peste Haifa, editura Junimea la Primăria Haifa (Comemorarea Progromului de la Iași, 80 de ani, iunie, 2021  

-Colaborează la   http://www.liternet.ro  poezia săptămânii 2021!(Ioana Ieronim)

Bibliografie
Boris Crăciun și Daniela Crăciun-Costin au editat, la Porțile Orientului din Iași, volumul „Dicționarul scriitorilor români de azi (din România, Basarabia, Bucovina de Nord, Banatul sârbesc, Europa Occidentală, Israel, America)”, 2011, unde sunt incluși, în mod judicios și echilibrat, circa două mii de scriitori români din zilele noastre.
Bianca Marcovici  este inclusă.
 "Dicționarul General al Literaturii Române" (L/O) editat de ACADEMIA ROMÂNĂ, VOLUMUL IV, 2005
Dicționarul General al Literaturii Române (M/O), autorii datelor biografice sunt dr.Elena-Esther Tacciu și Petruș Costea

sub îngrijirea academicianului Eugen Simion "
 “Scriitori Români din Afara Granițelor Țării”, “Fundația Luceafărul” -dicționar de Laurențiu Ulici, București, 1996.
 Dicționarul “Scriitori și Publiciști Ieșeni Contemporani”, Editura “Vasiliana” Iași, 2002, Autor Nicolae Busuioc
 “Scriitori israelieni de limba română”, editura “Hasefer, ”Întocmită de Emanuel Aczel, București, 2003.
 dr. Ioan Holban : Literatura română de azi. Poezia. Proza, Editura Tipo Moldova, 2013

-  "Istoria Literaturii Române" de criticul Ioan Holban-pagini despre " Muntele meu, Carmel", Editura "Familiei" Israel

-   "Dicționarul neconvențional", editura Teșu, 2019 (paginile 82-84)

 
Referiri critice ale scriitorilor: dr. Lucian-Zeev  Herșcovici, Răzvan Voncu, dr. Paul  Leibovici-Israel, Ioan Holban, Virgil Cuțitaru, Calistrat Costin, Grete Tartler, Geo Dumitrescu, Florin Costinescu, Cezar Ivănescu, Boris Marian, Iulia Deleanu, Martha Eșeanu, Nicolae Turtureanu, Emil Brumaru, Nicolae Manolescu(debut România Literară), Paul Cernat (prefață carte) Carol Isac, Sebastian  Costin, Adrian Graunfels, Radu Bărbulescu, Ioana Vasilescu, Batog-Bujenița Mihai, Hedi S. Simon, Ioan Cristofor, Doctor Esther Tacciu, Gina Sebastian Alcalay, Doctor Eugen J.Campus, Al Mirodan (Rafael), Gabi Moscovici, Iulia Deleanu, Codrin Liviu  Cutitaru ( Dilema)

Note

Legături externe 
 http://uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro/marcovici-bianca/ 
 
 http://www.amazon.com/Tara-Extremelor-Extreme-Bianca-Marcovici/dp/3930672170
 http://www.tipomoldova.ro/carti/Poeme%20de%20pe%20cele%20doua%20maluri%20ale%20sufletului.pdf
 
http://tvri.tvr.ro/marcovi_28599.html?fbclid=IwAR3LtkDGM332C5fA8kZGEien7Pxgi-5A0X5vUU5yaCTDqKqsDzu72ZJqVbQ

Nașteri în 1952
Poeți evrei
Poeți români contemporani
Evrei români
Poeți israelieni
Români expatriați în Israel
Violoniști români
Ingineri români în viață
Evrei în viață